Purépecha – un popolo di Nativi Americani
Purépecha – lingua dei P'urhépecha